Ли́за Дарр Гра́беманн (; 21 апреля 1963, Чикаго, Иллинойс, США) — американская  и .

Биография и карьера 
Лиза Дарр Грабеманн родилась в Чикаго, штат Иллинойс, в семье актрисы Молли и адвоката Карла Грабеманн. Она училась в Стэнфордском университете и окончила его в 1985 году со степенью по биологии. Она позже получила степень магистра изящных искусств по актёрскому мастерству в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Дарр появилась в драматическом телесериале «Доктор Хаус» на Fix в 2006 году, сыграв мать жертвы в эпизоде «Отвлечение».

С 28 мая 2005 года Лиза замужем за продюсером Брайаном Валенти.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Нью-Трирской средней школы
Выпускники Стэнфордского университета
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Киноактрисы США